Багирян () — армянская фамилия.

Известные носители:

 Багирян, Гайк Эдикович (род. 1969) — советский, армянский и российский футболист.
 Багирян, Эдуард  Апкарович (род. 1937) — советский, российский учёный и предприниматель.

См. также 
 Багиров () — русскоязычная форма написания фамилии.